Franciszek Bardzik (1893–1959) – duchowny rzymskokatolicki
 Franciszek Bardzik (1895–1982) – lekarz, oficer Wojska Polskiego